Neuhausbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Neuhausbach (Fischbach), rechter Zufluss des Fischbachs vor Malstatt, Stadt Saarbrücken, Regionalverband Saarbrücken, Saarland
 Neuhausbach (Illach), linker Zufluss der Illach bei Neuhaus, Gemeinde Steingaden, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Neuhausbach (Klausenbach), rechter Oberlauf des Klausenbachs (zur Ledava) bis in Neuhaus am Klausenbach, Bezirk Jennersdorf, Burgenland 

Ort:
 Neuhausbach (Gemeinde Schwarzenau), Siedlungsplatz in der Gemeinde Schwarzenau, Bezirk Zwettl, Niederösterreich

Siehe auch:
 Neuhusbächli